Не́уланд () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Неуланд, Альфред Юханович (1895—1966) — эстонский тяжелоатлет.
 Неуланд, Олав (1947—2005) — эстонский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.